Kapi, in enkele talen de naam voor garnalenpasta
 Kapi (Estland), een dorp in Estland, gemeente Muhu
 Hongaarse naam van Kapušany, een Slowaakse gemeente